Westnewton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Westnewton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)